De Grand Prix-wegrace van China 2008 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 4 mei 2008 op het Shanghai International Circuit nabij Shanghai, China.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
China